Johann Stromer ist der Name folgender Personen:

* Johann Stromer (Rechtswissenschaftler) (1526–1607), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Christian Stromer (1620–1678), deutscher Jurist 
 Johann Friedrich Stromer (um 1582–??), deutscher Jurist 
 Johann Sigmund Jacob Carl Stromer von Reichenbach (1756–1815), deutscher Patrizier und Offizier